Beza kan syfta på följande:
Theodor Beza, fransk teolog (1519–1605)
Beza (vattendrag), Kongo-Kinshasa